, prêtre catholique polonais ;
  (1935-2014), écrivain et journaliste polonaise ;
 Rafał Zawierucha (né en 1986), acteur polonais.

Patronyme polonais